Эркень () — город в центральной части Венгрии, в медье Пешт. Население — 4 978 человек (2001).

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки
 Карта города

Города Венгрии